Blutsonntag bzw. Blutiger Sonntag steht für die folgenden historischen Ereignisse

in Mitteleuropa:
 1909 – Hannoverscher Blutsonntag nach Demonstrationen der Arbeiterschaft gegen das Dreiklassenwahlrecht im Januar 1909
 1919 – Marburger Blutsonntag
 1921 – Bozner Blutsonntag (Südtirol)
 1923 – Düsseldorfer Blutsonntag
 1924 – Hallenser Blutsonntag
 1926 – Blutiger Sonntag (Colmar)
 1930 – Blutiger Sonntag (Bonn)
 1932 – Altonaer Blutsonntag
 1932 – Simmeringer Blutsonntag 
 1933 – Eisleber Blutsonntag
 1939 – Bromberger Blutsonntag (Polen)
 1941 – Blutsonntag von Stanislau (Ostgalizien, heute Westukraine)
 1943 – Blutsonntag in Wolhynien (Polen, heute nordwestliche Ukraine) 
 1945 – Aussiger Blutsonntag (Nordböhmen, heute Tschechien)
 1952 – Essener Blutsonntag

in Großbritannien und Irland:
 1887 – Blutiger Sonntag (London), Solidaritätsdemonstration für vier in den USA hingerichtete Anarchisten
 1920 – Blutsonntag (Irland 1920) in Dublin
 1921 – Blutsonntag in Belfast (Nordirland), siehe Unruhen in Belfast 1920–1922
 1972 – Blutsonntag (Nordirland 1972) in Derry

in anderen Regionen:
 1905 – Petersburger Blutsonntag (Russland)
 1941 – Rigaer Blutsonntag (massenhafte Erschießung von Juden während der deutschen Besatzung in Lettland)
 1965 – Blutiger Sonntag in Alabama, siehe Selma-nach-Montgomery-Märsche #Der erste Marsch
 1969 – Blutiger Sonntag (Türkei)
 1991 – Januarereignisse in Litauen 1991 (Litauen)

als Filmtitel:
 Blutiger Sonntag, alternativer Titel von Ultrà, italienischer Spielfilm (1990), siehe Ultra (Film)

Siehe auch:
 Bloody Sunday
 Blutfreitag